Logan County er navnet på 10 nuværende counties og en tidligere county i USA:

 Logan County, Arkansas
 Logan County, Colorado
 Logan County, Idaho (1889–1895)
 Logan County, Illinois
 Logan County, Kansas
 Logan County, Kentucky
 Logan County, Nebraska
 Logan County, North Dakota
 Logan County, Ohio
 Logan County, Oklahoma
 Logan County, West Virginia